Сезон 1998 года стал для ФК «Спартак» Москва 7-м в чемпионатах России высшего дивизиона.

В январе 1998 года в «Спартак» из днепропетровского «Днепра» перешёл Дмитрий Парфёнов, а из «Алании» Анатолий Канищев, кроме того, вернулся в команду Николай Писарев. Летом в команду также вернулись Евгений Бушманов и Артём Безродный. Из «Торпедо» перебрался бразилец Самарони, сменщиком Александра Филимонова стал Андрей Сметанин из московского «Динамо». Из «Балтики» перешёл полузащитник Василий Баранов. Команду покинули: вратарь Руслан Нигматуллин, ушедший в «Локомотив», в «Ротор» ушёл Алексей Бахарев, в тульский «Арсенал» — Рамиз Мамедов, а Андрей Пятницкий в «Сокол-ПЖД». После первого круга в итальянскую «Рому» отправился Дмитрий Аленичев, а Константин Головской и Вадим Евсеев были отданы в аренду московским динамовцам и торпедовцам.

Перед началом спартаковцев ждал традиционный Кубок Содружества. Уверенно обыграв соперников по группе (таджикский «Вахш» был разгромлен с редким счётом 19:0), москвичи, как и в прошлом году, встретились в финале с киевским «Динамо» и кубок снова достался им.

В четвертьфинале Кубка УЕФА «Спартак» ждал «Аякс», в гостевом матче героем стал молодой нападающий Александр Ширко, забивший два мяча, оба раза спартаковцы ловили соперника на контратаках, а заключительный пас под удар одноклубнику делал Егор Титов. В начале второго тайма гол Шоты Арвеладзе подарил хозяевам надежду, и они усилили натиск на ворота Филимонова, но красно-белые грамотно защищались, а за шесть минут до конца Аленичев забил третий мяч. В домашнем матче «Спартак» вновь победил, ситуация вынуждала «Аякс» атаковать, но забить гости так и не сумели, но вновь отличился Ширко. В полуфинале «Спартаку» достался «Интер». В Милане хозяевам только на последней минуте удалось вырвать победу — после подачи углового отличился Зе Элиас, а до этого на гол Ивана Саморано ответ нашёл Аленичев. В ответной встрече на 12-й минуте Тихонов мощным выстрелом в ближний угол открыл счёт в матче, но два точных удара Роналдо принесли «Интеру» победу.

Ещё до первой игры с «Интером» красно-белые взяли старт в чемпионате России, уступив «Зениту» (1:2), но в следующей встрече с одним из главных конкурентов московским «Локомотивом» (2:0) подопечные Романцева выиграли. Сыграв затем вничью с «Жемчужиной» и уступив «Алании», «Спартак» откатился на непривычное 12-е место, но после этого москвичи не проигрывали до 21-го тура. Золотым стал поединок с «Шинником» (3:1), в нём свой первый спартаковский гол забил Парфёнов. Летом перед отъездом в Италию Дмитрий Аленичев успел помочь «Спартаку» завоевать Кубок России, в полуфинале со счётом был обыгран «Ротор» (2:0), а в финале — «Локомотив» (1:0). Из следующего кубкового розыгрыша красно-белые вылетели в первом же раунде, проиграв «Амкару» (0:1), выступавшему тогда во второй лиге.

На предварительной стадии Лиги чемпионов «Спартак» уверенно разобрался с болгарским «Литексом»: 5:0 — дома, 6:2 — в гостях. В дальнейшем жребий отправил москвичей в группу к мадридскому «Реалу» и хорошо знакомому «Интеру». Но начали москвичи групповой турнир в Австрии поединком со «Штурмом», во втором тайме забивали Титов и Цымбаларь. Следующим соперником «Спартака» был «Реал». После перерыва забил Рауль, на 72-й минуте Робсон заработал штрафной, который реализовал Цымбаларь, а вскоре москвичи забили второй мяч, Тихонов прострелил в штрафную, Робсон в высоком прыжке достал мяч головой и скинул его под удар набегавшему Титову. А вот в Милане чемпион России проиграл со счётом 1:2, в ответном матче в Москве, на 68-й минуте после удара Тихонова мяч попал в штангу, затем в спину Джанлуки Пальюки и уже от неё отскочил в ворота, но «Интер» спасся благодаря голу Диего Симеоне на последних минутах. У «Спартака» ещё оставался шанс выйти из группы, однако дома подопечные Романцева неожиданно не смогли распечатать ворота «Штурма», ничья с аутсайдером поставила крест на надеждах продолжить борьбу в Лиге.

Команда

Основной состав

Чемпионат России 1998

Турнирная таблица

Результаты матчей 
 Нумерация туров может отличаться из-за переносов матчей.

Статистика в чемпионате России

Кубок России 1997/98

Кубок России 1998/99

Кубок УЕФА 1997/98

Плей-офф

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов 1998/99

Второй квалификационный раунд

Групповой этап (Группа С)

Турнирная таблица

Матчи

Второй дивизион ПФЛ 1998 (дублирующий состав) 

Дублирующий состав московского «Спартака» в сезоне 1998 года выступал во Второй лиге, западной зоне.

Итоговая таблица

Результаты матчей

Кубок чемпионов Содружества 1998

Групповой этап

Итоговая таблица

Плей-офф

Турнир памяти Альберта Шестернёва 
Дублёры «Спартака» на этом турнире заняли 4-е место.

Подгруппа «А»

Итоговая таблица

Матч за 3-е место

Турнир памяти братьев Старостиных

Групповой этап

Итоговая таблица

Матч за 3-е место

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Сезон клуба на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в чемпионате России на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Лиге чемпионов на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке УЕФА на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1997/98 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1998/99 на сайте Fanat1k.ru
 Матчи клуба в чемпионате России на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Лиге чемпионов на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Кубке УЕФА на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1997/98 на сайте Fc-dynamo.ru
 Матчи клуба в Кубке России 1998/99 на сайте Fc-dynamo.ru

1998
Спартак Москва
1998
Чемпионат России по футболу 1998